Trať 341 může být označení pro železniční tratě:
 Kyjov – Mutěnice (v letech 1984–1993)
 Hodonín – Veselí nad Moravou (v letech 1993–1994)
 Hodonín – Javorník nad Veličkou (v letech 1994–1998); spojení části trati Přerov – Břeclav, trati Rohatec – Veselí nad Moravou a části trati Veselí nad Moravou – Nové Mesto nad Váhom
 Hodonín – Vrbovce (v letech 1998–1999); spojení části trati Přerov – Břeclav, trati Rohatec – Veselí nad Moravou a části trati Veselí nad Moravou – Nové Mesto nad Váhom
 Veselí nad Moravou – Vlárský průsmyk (v letech 1999–2001)
 Staré Město u Uherského Hradiště – Vlárský průsmyk (od roku 2001); spojení části Vlárské dráhy a trati Staré Město u Uherského Hradiště – Kunovice; od konce roku 2010 zahrnuje rovněž trať Újezdec u Luhačovic – Luhačovice 

341